Valle de Guadalupe pode se referir a dois municípios do México:
 Valle de Guadalupe (Jalisco)
 Valle de Guadalupe (Michoacán)

Desambiguações de topônimos
Municípios do México